Le code du sport, en France, est un des codes spécialisés constitutifs du droit civil.
 Le code du sportif est un ensemble de règles morales adoptées en 1995 par le Comité national olympique et sportif français.